Rynninge  kan syfta på:

 Rynninge, Örebro – en stadsdel i nordöstra delen av Örebro, tidigare en by i Längbro socken i Närke
 Rynninge, Stora Mellösa – en tidigare, sedermera delad, by i Stora Mellösa socken i Närke
 Rynninge, Fellingsbro – en by i Fellingsbro socken i Västmanland